Лорел има више значења:
 Округ Лорел (Кентаки)
 Лорел (Флорида)
 Лорел (Њујорк)
 Лорел (Вирџинија)
 Лорел (Ајова)
 Лорел (Делавер)
 Лорел (Индијана)
 Лорел (Мериленд)
 Лорел (Мисисипи)
 Лорел (Монтана)
 Лорел (Небраска)